Балакен (, ) — город, административный центр Балакенского района Азербайджана, расположенный у подножия гор Большого Кавказского хребта на реке Белоканчай (приток реки Алазань), вдоль шоссе Евлах — Лагодехи, в 178 км к северо-западу от железнодорожного узла Евлах.

Название
Название Билкан, скорее всего, образовалось по схеме, аналогичной с формированием аварского "годекан" – "площадь, место собраний" (в южных диалектах аварского "гудей" – "разговор", "кIан" – "место"). Тогда корневое "били", следует увязать с аварским названием черешни. Дело в том, что в закатальском диалекте аварского языка наблюдаются случаи утраты исконной фарингализации: "багIли" (литературный аварский) "били" (закатальский диалект) "черешня".

История 
Белоканы упоминаются в исторических хрониках ещё в XII веке, в связи с деятельностью грузинских миссионеров Пимена Блаженного. По данным ЭСБЕ конца XIX—начала XX века Балакан населяли исключительно грузины и лезгины. Но уже в 1920-е годы в городе преобладали тюрки (азербайджанцы) — 55,8 % и аварцы — 42,4 %.

В 1954 году село Белоканы получило статус посёлка городского типа.
С 10 июля 1968 года имеет статус города.

Достопримечательности 
В городе Балакен сохранилась мечеть XVII в. с построенным в 1867—1877 годах 45-метровым минаретом.

Создан историко-краеведческий музей, где собраны археологические находки, этнографические предметы быта, традиционных ремесел, а также другие экспонаты и исторические документы.

В городе функционирует большой парк культуры и отдыха с канатной дорогой.

В 2010 году в Балакене введён в действие многофункциональный Олимпийский комплекс.

Экономика 
Экономика Балакана частично аграрная, частично туристическая, с некоторыми действующими отраслями промышленности. 

Промышленность в городе Балакене:
 Табачно-ферментационный завод.
 Консервный завод.
 Завод по производству продуктов животноводства.
 Лимонадный завод Qubek.
 Завод железобетонных конструкций.
 Завод по производству оружия.

Транспорт 
Балакен — очень важный транспортный узел региона.

В городе имеется междугородный автовокзал.
 
В 1985 году введён в строй железнодорожный вокзал, конечная станция на линии Евлах—Белоканы.

Аэропорт построен в 2004 году.

Фотогалерея

Примечания 

Комментарии

Литература

Ссылки 
 
 

Города Азербайджана
Населённые пункты Балакенского района